Dystrykt Centralny (Botswana) – dystrykt w Botswanie
 Dystrykt Centralny (Fidżi) – dystrykt w Fidżi
 Dystrykt Centralny (Izrael) – dystrykt w Izraelu